Биннинген:

 Биннинген — город в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд.
 Биннинген — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.